Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2013 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Frederik Nielsen und Jonathan Marray, die in diesem Jahr mit anderen Partnern antraten. Nielsen schied in der zweiten Runde aus, Marray im Achtelfinale. Gewonnen haben zum dritten Mal die Brüder Bob und Mike Bryan aus den Vereinigten Staaten, die im Finale Ivan Dodig und Marcelo Melo besiegten. Die Bryans komplettierten mit dem Sieg einen unechten Grand Slam, da sie zuvor bereits die US Open 2012, die Australian Open 2013 und die French Open 2013 gewonnen hatten. In der laufenden Saison war es bereits der neunte Titel für das Brüderpaar. Ihre Finalkontrahenten Dodig und Melo standen indes zum ersten Mal in ihrer Karriere im Endspiel eines Grand Slams.

 Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships für das Herrendoppel fand vom 17. bis zum 19. Juni 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herrendoppel
2013